10. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1936 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1936 w Europie
1936 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1936
Sport w Reykjavíku